Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2007/08, одржава се шеснаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.
Нови прволигаши у овој сезони су Милано Куманово из Кумановоа и Цементарница 55 из Скопља, уместо ФК Влазрими
из Кичева и ФК Брегалнице из Штипа који су на крају сезоне 2006/07 испали у Другу лигу Македоније.

Титулу првака брани екипа Победа из Прилепа.

Лига у сезона 2007/08. има 12 клубова. Сви клубови играју по три утакмице свако са сваким. Такмичење је почело 5. августа 2007, а завршило 28. маја 2008. године.

Титулу првака за сезону 2007/08 по трећи пут је освојила екипа Работничког који се пласирао за Прво коло квалификација за Лигу шампиона. Пошто је Работнички освојио и куп, а финалиста купа екипа Милана освојио друго место у Првој лиги, за такмичење у УЕФА купу2008/09 се поред Милана квалификовао и трећеплсирани Пелистер. У Интертото купу 2008 требало је да игра четвртопласирани Вардар, али није добио лиценцу за играње у европским такмичењима, па у Интертото купу игра петоплсирана Ренова.

Из лиге су директно у Другу лигу испали Шкендија 79 и Цементарница 55, док су Силекс и Башкими победама у доигравању остали чланови Прве лиге 2008/09.

Састав Прве лиге у сезони 2007/08 
 Башкими Куманово
 Цементарница 55, Скопље
 ФК Македонија Ђорче Петров Скопље
 Милано Куманово, Куманово
 Напредок, Кичево
 ФК Пелистер, Битољ
 Победа, Прилеп
 Работнички Кометал Скопље 
 ФК Ренова Џепчиште
 ФК Силекс Кратово
 Шкендија 79 Тетово
 Вардар Скопље

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Доигравање

УЕФА ранг листа Националних лига у сезони 2007/08 (53) 
 (место у сезони 2006/07)
 34 (34)  Грузијска лига
 35 (35)  Словеначла лига
 36 (36)  Прва лига Македоније
 37 (37)  Исландска лига
 38 (38)  Лига Лихтенштајна
 Full List

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2008/09.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2007/08. у македонском фудбалу